Slavkov peut désigner :

Patronyme 
 Ivan Slavkov, membre du Comité international olympique depuis 1987 où il représente la Bulgarie

Toponyme

Slavkov, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Slavkov, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Slavkov u Brna, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Autre 
 Format de Slavkov, groupe de coopération centre européenne.

Homonymie de localités en  Tchéquie